Ерен () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Ерен () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор
 Ерен () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале
 Ерен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос